Marchastel puede referirse a: 

 Marchastel, comuna francesa situada en Cantal.
 Marchastel, comuna francesa situada en Lozère.